Sonne und Beton  steht für:

 Sonne und Beton (Film), deutscher Kriminalfilm von David Wnendt (2023) 
 Sonne und Beton (Roman), Roman von Felix Lobrecht (2017)